

Gentílicos modernos 
 Macedónia do Norte — país dos Bálcãs
 Macedónia (Grécia) — região da Grécia

Povos 
Antigos macedônios — povo da Antiguidade que habitava a região histórica da Macedônia
Greco-macedônios — gregos habitantes da Macedônia
Macedônios (eslavos) — povo eslavo que habita a atual República da Macedônia

Línguas 
Língua macedônia — idioma eslavo falado na República da Macedônia
Língua macedônia antiga — antigo dialeto da língua grega antiga
Língua grega#Dialetos — dialeto da língua grega

Patriarcas de Constantinopla 
 Macedônio I de Constantinopla (m. 360)
 Macedônio II de Constantinopla (m. 515)

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história
Desambiguações de religião